Бла́зма (от  — свечение) может означать:

 Блазма — село в Вентспилсском крае Латвии, административный центр Пузской волости.
 Блазма — село в Лестенской волости Тукумского края Латвии.
 Блазма — латвийский спортивный клуб из города Резекне.
 «Блазма» — бывший флорбольный клуб, существовавший с 2004 по 2008 год.
 «Блазма» — бывший футбольный клуб, существовавший с 2007 до 2011 года.